Al-Baha – prowincja w Arabii Saudyjskiej
 Al-Baha – miasto w Arabii Saudyjskiej

Zobacz też:
 Port lotniczy Al-Baha